Pleasant Island kan syfta på följande:
  Äldre namn på Nauru, ö och stat i Stilla havet
 Pleasant Island (ö i Falklandsöarna)